Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Saint-Médard :

Belgique 
 Gare de Saint-Médard (Herbeumont)

France 
 Gare de Saint-Médard-d'Eyrans
 Gare de Saint-Médard-de-Guizières
 Gare de Saint-Médard-sur-Ille

Saint-Médard